Ogema ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Ogema (Minnesota), im Becker County
 Ogema (Wisconsin), CDP im Price County
 Ogema (Town), Town(ship) im Price County, Wisconsin
 Ogema Township, Pine County, Minnesota

in Kanada:
 Ogema (Saskatchewan)

Siehe auch:
 Ogemaw